«Зефир и Флора», «Флора и Зефир» — название нескольких произведений литературы и сценического искусства:
 «Зефир и Флора» — балет Леонида Мясина (1925)
 «Зефир и Флора» (исполнялся также под названием «Флора и Зефир») — балет Шарля Дидло (1795)
 «Зефир и Флора» — скульптура Клода Мишеля Клодиона (1799)
 «Флора и Зефир» — картина Якопо Амигони (1730)
 «Флора и Зефир» — картина Вильяма Бугро (1875)
 «Флора и Зефир» — книга Уильяма Теккерея (1836)